

Celes

Industrie 
 Celes est une filiale du groupe Fives (génie industriel).

Jeux vidéo 
 Celes Chere est un personnage féminin de .

Zoologie 
 Celes Saussure, 1884 est un genre de criquets de la famille des acridiens.

Seles, Sélès, Seleš

Géographie 
 Seles est une des municipalités de la province de Cuanza-Sud en Angola.

Jeux vidéo 
 Sélès Wilder est un personnage secondaire de .

Sport 
 Laszlo Seleš (né en 1943) est un footballeur yougoslave.
 Monica Seles (née en 1973) est une joueuse de tennis professionnelle du circuit WTA, yougoslave jusqu’en 1994 puis américaine.